

Persone 
 Stan Smith (1927) – giocatore australiano di football australiano
 Stan Smith (1931-2010) – calciatore inglese
 Stan Smith (1932-2012) – giocatore australiano di football australiano
 Stan Smith (1937-2010) – criminale australiano
 Stan Smith (1946) – ex tennista e allenatore di tennis statunitense
 Stan Smith (1950) – calciatore bermudiano
 Stan Smith – economista statunitense

Altro 
 Stan Smith – modello di scarpa della Adidas
 Stan Smith – personaggio della serie animata American Dad!

Pagine correlate 
 Stanley Smith